Europäischer Igel bezeichnet folgende Igelarten:

 Westeuropäischer Igel, siehe Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) 
 Osteuropäischer Igel, siehe Nördlicher Weißbrustigel (Erinaceus roumanicus)